Andrzej Ryński (ur. 1958) – polski polityk, samorządowiec, prezydent Olsztyna, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
 Andrzej Ryński (1958–2019) – polski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego